Die Italienische Fußballmeisterschaft 1914/15 war die 18. italienische Fußballmeisterschaft, die von der Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ausgetragen wurde. Die Saison war die Letzte vor dem Ersten Weltkrieg und wurde aufgrund des Krieges auch unterbrochen. Zum italienischen Fußballmeister 1914/15 wurde Genua C&FC erklärt. Mit dem FC Chiasso nahm auch ein Klub aus der Schweiz teil.

Organisation 

Es wurde zunächst ein Meister von Nord- und einer von Süditalien ermittelt, wobei die Vereine der einzelnen Regionen zuerst gegeneinander spielten und dann in einer Finalrunde jeweils der Sieger im Norden beziehungsweise im Süden ermittelt wurde. Die beiden siegreichen Mannschaften sollten dann in einem Endspiel den italienischen Fußballmeister 1914/15 ausspielen. Dazu kam es aus oben genannten Gründen aber nicht mehr.

Meisterschaft

Norditalien

1. Runde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Savoia Milano trat von der Teilnahme vor dem Turnier zurück und verlor automatisch alle Spiele.

Gruppe D 

|}

Gruppe E 

|}

Gruppe F 

|}

2. Runde

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde Norditalien 

Die beste Mannschaft Norditaliens sollte sich für das Finale qualifizieren. Nach dem fünften Spieltag wurde der Wettbewerb aufgrund des Ersten Weltkrieges abgebrochen und Genua C&FC, der Tabellenführer zu dem Zeitpunkt, zum Meister ernannt.

|}

Süditalien

Latium 

Die beste Mannschaften der Liga im Latium qualifiziert sich für die Entscheidungsrunde.

|}

Toskana 

Die beste Mannschaften der Toskana qualifiziert sich für die Endrunde im Süden.

|}

Kampanien 

Die beste Mannschaften aus Kampanien qualifizierte sich für die Endrunde im Süden.

|}

Finalrunde Süditalien

1. Runde 

Die beste Mannschaft Norditaliens sollte sich für das Finale qualifizieren. Nach dem fünften Spieltag wurde der Wettbewerb aufgrund des Ersten Weltkrieges abgebrochen und Genua C&FC, der Tabellenführer zu dem Zeitpunkt, zum Meister ernannt.

|}

2. Runde 

Die 2. Runde, also die entscheidende Runde für die Ermittlung der Mannschaft, die im Endspiel um die italienische Fußballmeisterschaft steht, kam aufgrund des Ersten Weltkrieges nicht mehr zustande.

Meistermannschaft 

 Giacomo Rolla
 Claudio Casanova II
 Renzo De Vecchi
 Pietro Pella
 Alessandro Magni
 Ettore Leale
 Percy Walsingham
 Felice Berardo
 Enrico Sardi I
 Aristodemo Santamaria
 Edoardo Mariani

 Trainer: William Garbutt

Quellen 

 Almanacco Illustrato del Calcio Edizione 2005

Fußballsaison 1914/15